Wilson hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Alexander Wilson, cirujano, astrónomo y tipógrafo escocés (1714-1786).
 Alexander Wilson, poeta, naturalista y ornitólogo estadounidense de origen escocés (1766-1813).
 Anthony Wilson, compositor y guitarrista estadounidense.
 Anthony Wilson, militar del Ejército Británico, comandante en la guerra de las Malvinas (1935-).
 Charles Wilson, físico británico, Premio Nobel, inventor de la cámara de niebla (1869-1959).
 Edmund Beecher Wilson, zoólogo, embriólogo y genetista estadounidense.
 Gerald Wilson, músico estadounidense (1918-2014).
 Edward Osborne Wilson, biólogo estadounidense.
 Harold Wilson, primer ministro británico (1916-1995).
 Laura Wilson, actriz neozelandesa protagonista de La Tribu.
 Mark Wilson, futbolista británico.
 Owen Wilson, actor estadounidense.
 Ralph Elmer Wilson, astrónomo estadounidense (1886-1960).
 Robert Wilson, escritor estadounidense.
 Wilson Ferreira Aldunate, político uruguayo (1919-1988).
 Wilson Pérez, exfutbolista e ingeniero costarricense.
 Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos (1856-1924).
 Russell Wilson, deportista estadounidense de football americano.

Autores de nombres botánicos 
 A.Wilson - Albert Wilson 1862-1949.
 A.S.Wilson - Alexander Stephen Wilson 1827-1893.
 A.G.Wilson - Alfred Gurney Wilson 1878-1957.
 A.W.Wilson - Andrew W. Wilson fl. 2004
 B.L.Wilson - Barbara Lynn Wilson 1951-
 C.L.Wilson - Carl Louis Wilson 1897-
 C.A.Wilson - Carol A. Wilson fl. 2004
 C.M.Wilson - Charles M. Wilson fl. 1954
 D.Wilson - Dennis Wilson fl. 1997
 D.E.Wilson - Doreen E. Wilson fl. 1967
 E.C.Wilson - E.C. Wilson
 E.E.Wilson - Edward Elmer Wilson 1900-
 E.H.Wilson - Ernest Henry Wilson 1876-1930.
 F.D.Wilson - F.Douglas Wilson fl. 1963
 F.Wilson - Francis Robert Muter Wilson 1832-1903.
 F.C.Wilson - Frank C. Wilson fl. 1923
 G.B.Wilson - G.B. Wilson fl. 1954
 G.F.Wilson - George Fergusson Wilson 1822-1902.
 G.J.Wilson - Graeme J. Wilson
 G.W.Wilson - Guy West Wilson 1877-1956.
 H.L.Wilson - Harriet L. Wilson
 H.D.Wilson - Hugh Dale Wilson 1945-
 H.Dan.Wilson - Hugh Daniel Wilson 1943-
 I.M.Wilson - Irene M. Wilson fl. 1954
 J.S.Wilson - James Stewart Wilson 1932-
 J.Wilson - John Wilson 1696-1751
 J.B.Wilson - John Bracebridge Wilson 1828-1895.
 J.H.Wilson - John Hardie Wilson 1858-1920.
 K.I.Wilson - K.I. Wilson fl. 1960
 K.S.Wilson - K.S. Wilson fl. 1960
 K.L.Wilson - Karen Louise Wilson 1950-
 K.A.Wilson - Kenneth Allen Wilson 1928-
 L.R.Wilson - Leonard Richard Wilson 1906-1998.
 M.Wilson - Malcolm Wilson 1882-1960
 M.C.Wilson - Marcia C. Wilson fl. 1979
 M.A.Wilson - Margaret Anne Wilson 1942-
 N.Wilson - Nathaniel Wilson 1809-1874
 Paul G.Wilson - Paul Graham Wilson 1928-
 P.S.Wilson - Paul S. Wilson 1965-
 P.Wilson - Percy Wilson 1879-1944
 P.W.Wilson - Perry William Wilson 1902-
 Peter G.Wilson - Peter Gordon Wilson 1950-
 R.G.Wilson - Robert Gardner Wilson 1911-
 R.Wilson - Rosemary Wilson 1980-
 T.R.S.Wilson - T.R.S. Wilson
 T.B.Wilson - Thomas Braidwood Wilson 1792-1843.
 W.C.Wilson - Warren C. Wilson fl. 1956
 Wilson - William M. Wilson 1799-1871

Geografía 
 Wilson (Australia Occidental), Australia.
 Avenida Garcilaso de la Vega (Lima), también llamada Avenida Wilson, en Lima, Perú.
 Avenida Wilson (Toronto), Canadá.
 Plac Wilsona, Varsovia, Polonia.

En Estados Unidos
 Wilson (Arkansas)
 Monte Wilson (California)
 Wilson (Kansas)
 Wilson (Luisiana)
 Wilson (Nueva York)
 Wilson (Carolina del Norte)
 Wilson (Ohio)
 Wilson (Oklahoma)
 Wilson (Pensilvania)
 Wilson (Texas)
 Mouth of Wilson (Virginia)
 Wilson (Wisconsin)
 Wilson (Wyoming)
 Wilson Township (Míchigan)
 Wilson Township (Minesota)
 Lake Wilson (Minesota)
 Wilsonville (Alabama)
 Wilsonville (Oregón)

En Reino Unido
 Wilson (Devon)
 Wilson (Leicestershire)

Astronomía 
 Observatorio del Monte Wilson, en los Estados Unidos.
 Cráter lunar Wilson.

Deporte 
 Wilson Football Club, equipo de fútbol uruguayo que disputó varios campeonatos de las categorías de ascenso hasta su desaparición a mediados del siglo XX.

Medicina 
 Enfermedad de Wilson, patología hereditaria caracterizada por la acumulación de cobre en los tejidos.
 Síndrome de Wilson, un tipo de deficiencia de la tiroides, cuya existencia es controvertida.

Botánica
Magnolia wilsonii o Magnolia de Wilson.

Empresas 
Wilson ASA, de navegación, noruega.
Wilson Sporting Goods, manufacturera de equipos deportivos.
Wilson Parking, australiana, de estacionamiento.

Literatura, cine y televisión 
Wilson, película de 1944.
Wilson, novela gráfica de 2010 escrita por Daniel Clowes.
Wilson, película de 2017 basada en el cómic de Clowes.
 James Wilson, personaje de la serie de televisión House M. D..